Out of Control může být:

 Out of Control (album, Peter Criss) – album Petera Crisse z roku 1980
 Out of Control (album, Ted Nugent) – album Teda Nugenta z roku 1993
 Out of Control (album, Girls Aloud) – album skupiny Girls Aloud z roku 2008
Out of Control (píseň) - píseň skupiny The Rolling Stones z alba Bridges to Babylon